Lopud ima lahko več pomenov:
Lopud, otok v Jadranskem morju
Lopud, vas na otoku Lopud